Per Gabba Gabba Hey! si può intendere:
Gabba Gabba Hey: A Tribute to the Ramones, album tributo ai Ramones
Pinhead, singolo della band Punk 77 statunitense Ramones tratto dall'album del 1977 Leave Home che contiene il celebre slogan Gabba Gabba Hey!